ZZH steht als Abkürzung für:

 Zhang Zhung in Tibet, siehe Shangshung
 Županija Zapadnohercegovačka in Bosnien-Herzegowina, siehe Kanton West-Herzegowina
 Zuzenhausen in Deutschland nach dem UN/LOCODE
 ein Kfz-Kennzeichen für ein Testfahrzeug in Belgien, siehe Systematik der Kfz-Kennzeichen (Belgien) #Testfahrzeuge: Pkw und Lkw: rechteckige Nummernschilder

Zzh steht für:
 Gaza (Stadt) in Palästina in phönizischer Schrift

Abkürzung